Herwarth steht für:
 Herwart (Vorname), männlicher Vorname
 Herwarth von Bittenfeld (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Herwarth (Fort), Befestigung bei Kiel-Pries

Herwarth ist der Familienname folgender Personen:
 Bartholomäus Herwarth  (1607–1676), deutsch-französischer Bankier
 Hans Georg Herwart von Hohenburg (auch Hörwarth) (1553–1622), bayerischer Staatsmann und Gelehrter
 Ferdinand Joseph von Herwarth (1663–1731), deutscher Hofmarksherr
 Friedrich Adrian Herwarth von Bittenfeld (1802–1884), deutscher General, Gouverneur von Königsberg

 Karl Eberhard Herwarth von Bittenfeld (1796–1884), deutscher Generalfeldmarschall
 Philibert d’Herwarth (1644–1721), französisch-britischer Diplomat
 Richard Herwarth von Bittenfeld (1829–1899), Landrat
 Wilhelm Oskar Herwarth (1853–1916), Maler

Siehe auch:
 Herwart